Льягостера:

 Льягостера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
 Льягостера — испанский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Сегунда.
 Льягостера Вивес, Нурия (род. 1980) — испанская теннисистка.